Siderisk (af lat. sidus, stjerne) betyder vedrørende eller målt ved hjælp af stjernerne.

 Siderisk omløbstid

Kilder/henvisninger

Astronomi
Tidsbestemmelse